
Termin -{ACC}- ima više značenja.

 Genetički kod za treonin
 Acetilcistein, koristi se u saniranju paracetamolskog predoziranja
 1-Aminociklopropan-1-karboksilna kiselina, aminokiselina